Sophie (auch Sophia, Sofie, Sofia) von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

Sophie, als geborene Prinzessinnen von Brandenburg (chronologisch):
 Sophie von Brandenburg (1300–1356), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Sophie von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1485–1537), durch Heirat schlesische Herzogin
 Sophie von Brandenburg (1541–1564), durch Heirat Herrin von Rosenberg
 Sophie von Brandenburg (1568–1622), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Sophie Elisabeth von Brandenburg (1616–1650), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Sophie Charlotte Albertine von Brandenburg-Bayreuth (1713–1747), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach (1700–1770), durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen
 Sophie Karoline von Brandenburg-Kulmbach (1707–1764), durch Heirat Fürstin von Ostfriesland
 Sophie Christiane Luise von Brandenburg-Bayreuth  (1710–1739), Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth und durch Heirat Fürstin von Thurn und Taxis

Sophie, als angeheiratete von Brandenburg:
 Sophia von Liegnitz (1525–1546), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Sophie von Solms-Laubach (1594–1651), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach
 Sophie Christiane von Wolfstein (1667–1737), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach
 Sofia Jagiellonka (1464–1512), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach
 Sophie Dorothea Marie von Preußen (1719–1765), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Schwedt
 Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1563–1639), Prinzessin aus dem Haus Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach sowie Herzogin von Jägerndorf

Siehe auch:
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), zweite Ehefrau des Großen Kurfürsten
 Erdmuthe Sophie von Sachsen (1644–1670), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Anna Sophia von Brandenburg (1598–1659), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel-Calenberg
 Hedwig Sophie von Brandenburg (1623–1683), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Kassel
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), durch Heirat Herzogin von Kurland und später Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Barbara Sophia von Brandenburg (1584–1636), durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt (1736–1798), durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth (1732–1780), durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Anna Sophie Charlotte von Brandenburg-Schwedt (1706–1775), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenach
 Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth